|-
|(22501)||1997 PR3|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,177|| align=right|1,57|| align=right|3,652||MBA||5. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22502)||1997 SW|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,110|| align=right|6,62|| align=right|3,433||MBA||16. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|22503 Thalpius||1997 TB12|| align=right|12,2|| align=right|5,236|| align=right|0,069|| align=right|9,90|| align=right|11,99||JUT||7. oktober 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(22504)||1997 TD17|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|5,58|| align=right|3,496||MBA||6. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|22505 Lewit||1997 UF|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,043|| align=right|4,24|| align=right|3,574||MBA||19. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(22506)||1997 WD8|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,178|| align=right|2,12|| align=right|3,564||MBA||24. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22507)||1997 WA31|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|3,44|| align=right|3,789||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22508)||1997 WZ42|| align=right|14,2|| align=right|3,220|| align=right|0,164|| align=right|2,07|| align=right|5,777||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22509)||1997 YY2|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,073|| align=right|00,97|| align=right|3,248||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22510)||1997 YV7|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,132|| align=right|00,92|| align=right|3,516||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22511)||1997 YC10|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,073|| align=right|1,85|| align=right|4,160||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22512)||1998 BH26|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,192|| align=right|15,70|| align=right|4,021||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22513)||1998 BX32|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,179|| align=right|6,43|| align=right|3,329||MBA||29. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22514)||1998 DN5|| align=right|14,6|| align=right|2,472|| align=right|0,171|| align=right|6,62|| align=right|3,885||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22515)||1998 DJ15|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,067|| align=right|6,59|| align=right|3,514||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22516)||1998 DN28|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|4,311||MBA||26. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22517)||1998 DX32|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,075|| align=right|6,43|| align=right|3,605||MBA||26. februar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(22518)||1998 DG34|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,196|| align=right|3,74|| align=right|3,707||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22519)||1998 EC2|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|3,50|| align=right|3,597||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22520)||1998 EL2|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,190|| align=right|2,71|| align=right|3,446||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22521)||1998 ER2|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,089|| align=right|6,48|| align=right|3,536||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22522)||1998 EF6|| align=right|14,5|| align=right|2,299|| align=right|0,250|| align=right|20,83|| align=right|3,486||MBA||2. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22523)||1998 EZ10|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|7,16|| align=right|3,587||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22524)||1998 FB6|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,188|| align=right|3,88|| align=right|3,355||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22525)||1998 FB12|| align=right|14,6|| align=right|2,149|| align=right|0,180|| align=right|1,54|| align=right|3,151||MBA||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22526)||1998 FV15|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,121|| align=right|4,74|| align=right|3,296||MBA||22. marec 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(22527)||1998 FG20|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,156|| align=right|4,66|| align=right|3,553||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22528)||1998 FH34|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,115|| align=right|2,48|| align=right|3,281||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22529)||1998 FB40|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,065|| align=right|10,49|| align=right|5,223||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22530)||1998 FY41|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,426||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22531)||1998 FN43|| align=right|15,1|| align=right|2,212|| align=right|0,193|| align=right|6,78|| align=right|3,290||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22532)||1998 FG45|| align=right|15,9|| align=right|2,139|| align=right|0,060|| align=right|2,51|| align=right|3,127||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22533)||1998 FX47|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,196|| align=right|5,74|| align=right|3,780||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22534)||1998 FF57|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,156|| align=right|1,92|| align=right|3,369||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22535)||1998 FH60|| align=right|15,3|| align=right|2,196|| align=right|0,196|| align=right|3,83|| align=right|3,253||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22536)||1998 FY61|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,069|| align=right|3,66|| align=right|4,495||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22537)||1998 FB62|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,073|| align=right|4,21|| align=right|4,510||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22538)||1998 FS63|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,148|| align=right|7,62|| align=right|3,265||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22539)||1998 FT65|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,152|| align=right|6,28|| align=right|3,285||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22540)||1998 FZ67|| align=right|14,2|| align=right|2,876|| align=right|0,035|| align=right|2,22|| align=right|4,876||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22541)||1998 FC68|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,115|| align=right|7,42|| align=right|3,132||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22542)||1998 FG71|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,129|| align=right|6,16|| align=right|3,402||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22543)||1998 FA75|| align=right|16,6|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|00,95|| align=right|3,387||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22544)||1998 FL75|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|3,20|| align=right|3,346||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22545)||1998 FP77|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,090|| align=right|5,27|| align=right|3,399||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22546)||1998 FK78|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,167|| align=right|5,26|| align=right|3,394||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22547)||1998 FO78|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,057|| align=right|5,41|| align=right|4,390||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22548)||1998 FV90|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,253|| align=right|5,08|| align=right|3,555||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22549)||1998 FQ94|| align=right|14,0|| align=right|2,961|| align=right|0,086|| align=right|9,84|| align=right|5,095||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22550)||1998 FK106|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,128|| align=right|6,93|| align=right|3,561||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22551)||1998 FU110|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,049|| align=right|5,91|| align=right|3,395||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22552)||1998 FN112|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,083|| align=right|9,59|| align=right|5,150||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22553)||1998 FS116|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|5,63|| align=right|3,734||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22554)||1998 FC118|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,176|| align=right|6,14|| align=right|3,386||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22555)||1998 FU118|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|5,38|| align=right|4,103||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22556)||1998 FU120|| align=right|15,4|| align=right|2,127|| align=right|0,175|| align=right|1,13|| align=right|3,102||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22557)||1998 FF140|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,243|| align=right|6,23|| align=right|3,536||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22558)||1998 HH3|| align=right|16,2|| align=right|2,202|| align=right|0,050|| align=right|00,78|| align=right|3,266||MBA||22. april 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(22559)||1998 HQ12|| align=right|14,9|| align=right|2,403|| align=right|0,116|| align=right|13,03|| align=right|3,724||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22560)||1998 HD17|| align=right|13,6|| align=right|2,557|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|4,089||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22561)||1998 HX18|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,092|| align=right|7,16|| align=right|3,371||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22562)||1998 HC19|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,136|| align=right|2,37|| align=right|4,564||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22563)||1998 HQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,174|| align=right|7,43|| align=right|3,419||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22564)||1998 HP29|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,169|| align=right|3,46|| align=right|3,321||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22565)||1998 HF30|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|3,43|| align=right|3,664||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22566)||1998 HY31|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,127|| align=right|2,62|| align=right|3,335||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22567)||1998 HK33|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,140|| align=right|6,38|| align=right|3,558||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22568)||1998 HR34|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,225|| align=right|3,20|| align=right|3,633||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22569)||1998 HK36|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,206|| align=right|4,04|| align=right|3,458||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22570)||1998 HN38|| align=right|14,7|| align=right|2,214|| align=right|0,163|| align=right|2,82|| align=right|3,295||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22571)||1998 HA39|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|4,78|| align=right|3,349||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22572)||1998 HJ39|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,176|| align=right|1,79|| align=right|3,741||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22573)||1998 HY43|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,369||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22574)||1998 HW44|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|3,02|| align=right|3,831||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22575)||1998 HC46|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,087|| align=right|6,61|| align=right|3,674||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22576)||1998 HN46|| align=right|16,3|| align=right|2,193|| align=right|0,099|| align=right|2,10|| align=right|3,246||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22577)||1998 HT51|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|3,88|| align=right|3,466||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22578)||1998 HE59|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|3,36|| align=right|3,705||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22579)||1998 HO62|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,194|| align=right|3,52|| align=right|3,629||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22580)||1998 HB67|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,136|| align=right|3,37|| align=right|3,394||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22581)||1998 HH77|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,127|| align=right|1,20|| align=right|3,756||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22582)||1998 HD82|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,185|| align=right|3,82|| align=right|3,730||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22583)||1998 HL86|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,101|| align=right|8,17|| align=right|3,733||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22584)||1998 HP88|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,174|| align=right|7,40|| align=right|3,462||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22585)||1998 HM92|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,033|| align=right|13,30|| align=right|4,219||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22586)||1998 HC96|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,126|| align=right|8,10|| align=right|3,429||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22587)||1998 HB99|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|6,28|| align=right|3,440||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22588)||1998 HW99|| align=right|15,5|| align=right|2,696|| align=right|0,129|| align=right|14,00|| align=right|4,425||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22589)||1998 HY100|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,119|| align=right|3,21|| align=right|3,362||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22590)||1998 HJ102|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,160|| align=right|6,49|| align=right|3,439||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22591)||1998 HO102|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,131|| align=right|4,20|| align=right|3,376||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22592)||1998 HD103|| align=right|14,9|| align=right|2,469|| align=right|0,161|| align=right|1,56|| align=right|3,879||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22593)||1998 HH107|| align=right|14,5|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|6,84|| align=right|3,641||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22594)||1998 HT107|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,054|| align=right|6,79|| align=right|3,427||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22595)||1998 HD110|| align=right|13,3|| align=right|3,052|| align=right|0,050|| align=right|10,85|| align=right|5,332||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22596)||1998 HB114|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,185|| align=right|7,67|| align=right|3,737||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22597)||1998 HM117|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,109|| align=right|6,75|| align=right|3,550||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22598)||1998 HO117|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,179|| align=right|7,22|| align=right|3,439||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22599)||1998 HR122|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|6,68|| align=right|3,570||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22600)||1998 HH123|| align=right|13,6|| align=right|2,602|| align=right|0,085|| align=right|11,82|| align=right|4,198||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22601)||1998 HD124|| align=right|13,7|| align=right|2,309|| align=right|0,280|| align=right|9,31|| align=right|3,509||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22602)||1998 HX124|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,061|| align=right|11,87|| align=right|3,830||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22603)||1998 HK133|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|4,58|| align=right|4,355||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22604)||1998 HG138|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,216|| align=right|15,58|| align=right|4,131||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22605)||1998 HH147|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,051|| align=right|6,62|| align=right|3,362||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22606)||1998 HK148|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,165|| align=right|3,67|| align=right|3,493||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22607)||1998 HD149|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,093|| align=right|1,51|| align=right|4,269||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22608)||1998 JP1|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,189|| align=right|3,44|| align=right|3,690||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22609)||1998 JT1|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|3,36|| align=right|3,764||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22610)||1998 JK4|| align=right|14,5|| align=right|2,266|| align=right|0,155|| align=right|3,53|| align=right|3,411||MBA||6. maj 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|22611 Galerkin||1998 KB|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,131|| align=right|1,00|| align=right|4,053||MBA||17. maj 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22612)||1998 KT3|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,127|| align=right|9,72|| align=right|4,562||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22613)||1998 KP4|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|8,49|| align=right|3,682||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22614)||1998 KA6|| align=right|14,8|| align=right|2,986|| align=right|0,180|| align=right|5,07|| align=right|5,160||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22615)||1998 KB6|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,142|| align=right|14,27|| align=right|4,473||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22616)||1998 KG7|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|2,43|| align=right|3,784||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22617)||1998 KH7|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,147|| align=right|3,97|| align=right|3,512||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22618)||1998 KK9|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|3,51|| align=right|3,544||MBA||28. maj 1998||Kleť||Klet
|-
|(22619)||1998 KJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,043|| align=right|5,98|| align=right|3,515||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22620)||1998 KZ26|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,133|| align=right|9,57|| align=right|4,096||MBA||23. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22621)||1998 KO28|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,073|| align=right|4,98|| align=right|4,460||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22622)||1998 KV32|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,186|| align=right|6,30|| align=right|3,611||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22623)||1998 KR34|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|4,91|| align=right|3,578||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22624)||1998 KS34|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,062|| align=right|10,94|| align=right|5,132||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22625)||1998 KB36|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|5,46|| align=right|3,450||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22626)||1998 KS37|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,121|| align=right|6,55|| align=right|3,590||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22627)||1998 KM39|| align=right|15,8|| align=right|2,209|| align=right|0,153|| align=right|00,70|| align=right|3,283||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22628)||1998 KV39|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,175|| align=right|3,25|| align=right|3,770||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22629)||1998 KF40|| align=right|13,0|| align=right|2,610|| align=right|0,114|| align=right|12,49|| align=right|4,216||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22630)||1998 KH45|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,173|| align=right|4,25|| align=right|3,816||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22631)||1998 KV47|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,101|| align=right|5,06|| align=right|3,684||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22632)||1998 KG64|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,150|| align=right|2,27|| align=right|3,560||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22633)||1998 KK64|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|3,775||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22634)||1998 MN7|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,214|| align=right|00,65|| align=right|5,593||MBA||22. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22635)||1998 MZ11|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,197|| align=right|14,11|| align=right|4,071||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22636)||1998 MV13|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,090|| align=right|21,25|| align=right|4,175||MBA||25. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22637)||1998 MR22|| align=right|13,2|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|11,97|| align=right|4,426||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22638)||1998 MS31|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,117|| align=right|4,79|| align=right|4,527||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22639)||1998 MP32|| align=right|14,8|| align=right|2,220|| align=right|0,149|| align=right|5,01|| align=right|3,306||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22640)||1998 MJ34|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,126|| align=right|6,98|| align=right|3,673||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22641)||1998 MX34|| align=right|14,4|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|13,26|| align=right|4,160||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22642)||1998 NV|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,312|| align=right|8,87|| align=right|4,434||MBA||15. julij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22643)||1998 OB3|| align=right|14,4|| align=right|2,996|| align=right|0,075|| align=right|4,16|| align=right|5,185||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|22644 Matejbel||1998 OZ4|| align=right|14,5|| align=right|3,135|| align=right|0,135|| align=right|10,18|| align=right|5,550||MBA||27. julij 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(22645)||1998 OT6|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,204|| align=right|1,92|| align=right|3,672||MBA||26. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22646)||1998 OB8|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,158|| align=right|11,55|| align=right|3,760||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22647)||1998 OR8|| align=right|13,7|| align=right|3,951|| align=right|0,252|| align=right|2,32|| align=right|7,853||HLD||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22648)||1998 OG9|| align=right|13,9|| align=right|2,893|| align=right|0,050|| align=right|2,47|| align=right|4,919||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22649)||1998 OD12|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,703||MBA||27. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22650)||1998 OG12|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,093|| align=right|9,16|| align=right|4,263||MBA||29. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22651)||1998 QW|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,151|| align=right|14,42|| align=right|4,205||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22652)||1998 QV1|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,159|| align=right|6,35|| align=right|5,508||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22653)||1998 QW2|| align=right|13,6|| align=right|2,749|| align=right|0,183|| align=right|45,78|| align=right|4,558||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22654)||1998 QA5|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,089|| align=right|6,15|| align=right|3,732||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22655)||1998 QC7|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,077|| align=right|11,02|| align=right|5,153||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22656)||1998 QV7|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,167|| align=right|3,12|| align=right|3,881||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22657)||1998 QN8|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|3,46|| align=right|4,374||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22658)||1998 QQ8|| align=right|13,6|| align=right|2,800|| align=right|0,074|| align=right|6,87|| align=right|4,685||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22659)||1998 QW11|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,095|| align=right|10,15|| align=right|5,113||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22660)||1998 QB16|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,106|| align=right|10,52|| align=right|5,115||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22661)||1998 QP17|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,246|| align=right|00,10|| align=right|3,661||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22662)||1998 QL18|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,164|| align=right|4,38|| align=right|5,608||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22663)||1998 QV19|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,114|| align=right|4,96|| align=right|4,195||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22664)||1998 QY22|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,166|| align=right|5,30|| align=right|5,523||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22665)||1998 QL23|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,199|| align=right|5,18|| align=right|5,573||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22666)||1998 QE24|| align=right|14,3|| align=right|2,476|| align=right|0,116|| align=right|5,54|| align=right|3,896||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22667)||1998 QA26|| align=right|13,3|| align=right|3,029|| align=right|0,085|| align=right|5,68|| align=right|5,271||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22668)||1998 QF26|| align=right|14,4|| align=right|2,362|| align=right|0,207|| align=right|2,55|| align=right|3,629||MBA||26. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22669)||1998 QX32|| align=right|14,0|| align=right|2,863|| align=right|0,064|| align=right|2,24|| align=right|4,845||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22670)||1998 QO35|| align=right|13,5|| align=right|2,876|| align=right|0,051|| align=right|3,03|| align=right|4,877||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22671)||1998 QL36|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,059|| align=right|3,40|| align=right|4,695||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22672)||1998 QV37|| align=right|13,7|| align=right|2,913|| align=right|0,038|| align=right|1,42|| align=right|4,970||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22673)||1998 QR38|| align=right|12,9|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|9,08|| align=right|5,538||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22674)||1998 QF39|| align=right|14,0|| align=right|2,863|| align=right|0,089|| align=right|10,34|| align=right|4,844||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22675)||1998 QZ39|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|6,13|| align=right|4,668||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22676)||1998 QS41|| align=right|13,7|| align=right|2,718|| align=right|0,047|| align=right|1,69|| align=right|4,480||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22677)||1998 QY41|| align=right|14,0|| align=right|2,996|| align=right|0,116|| align=right|10,84|| align=right|5,186||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22678)||1998 QB42|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,092|| align=right|8,98|| align=right|5,631||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22679)||1998 QJ42|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,195|| align=right|4,03|| align=right|3,579||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22680)||1998 QB44|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|10,10|| align=right|5,343||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22681)||1998 QL44|| align=right|13,8|| align=right|2,898|| align=right|0,053|| align=right|3,14|| align=right|4,932||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22682)||1998 QU47|| align=right|13,8|| align=right|2,858|| align=right|0,041|| align=right|1,70|| align=right|4,831||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22683)||1998 QB48|| align=right|13,3|| align=right|2,572|| align=right|0,010|| align=right|9,20|| align=right|4,124||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22684)||1998 QO50|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,079|| align=right|10,00|| align=right|5,122||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22685)||1998 QL51|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,063|| align=right|3,06|| align=right|4,663||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22686)||1998 QL53|| align=right|13,8|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|13,80|| align=right|4,244||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22687)||1998 QJ64|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,112|| align=right|15,22|| align=right|4,333||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22688)||1998 QB77|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,137|| align=right|12,59|| align=right|4,290||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22689)||1998 QQ84|| align=right|13,7|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|12,99|| align=right|5,436||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22690)||1998 QU96|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,169|| align=right|10,61|| align=right|4,401||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22691)||1998 QD99|| align=right|13,3|| align=right|2,911|| align=right|0,069|| align=right|3,30|| align=right|4,967||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22692)||1998 QE99|| align=right|13,4|| align=right|3,374|| align=right|0,172|| align=right|16,55|| align=right|6,198||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22693)||1998 QF102|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,077|| align=right|11,11|| align=right|4,390||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22694)||1998 QF104|| align=right|13,2|| align=right|2,537|| align=right|0,099|| align=right|14,95|| align=right|4,040||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22695)||1998 QQ104|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,031|| align=right|5,73|| align=right|5,422||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22696)||1998 QT105|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,140|| align=right|7,13|| align=right|3,609||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|22697 Mánek||1998 RM|| align=right|13,4|| align=right|2,805|| align=right|0,089|| align=right|16,61|| align=right|4,696||MBA||7. september 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(22698)||1998 RA5|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,024|| align=right|5,86|| align=right|5,319||MBA||10. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22699)||1998 RU22|| align=right|13,5|| align=right|3,983|| align=right|0,239|| align=right|2,99|| align=right|7,948||HLD||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22700)||1998 RP37|| align=right|13,0|| align=right|3,225|| align=right|0,085|| align=right|4,31|| align=right|5,792||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22701)||1998 RO38|| align=right|14,3|| align=right|2,212|| align=right|0,127|| align=right|3,79|| align=right|3,288||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22702)||1998 RO40|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,065|| align=right|5,46|| align=right|5,709||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22703)||1998 RO44|| align=right|12,9|| align=right|3,206|| align=right|0,100|| align=right|5,94|| align=right|5,739||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22704)||1998 RZ52|| align=right|13,8|| align=right|3,020|| align=right|0,044|| align=right|7,65|| align=right|5,249||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22705)||1998 RF53|| align=right|14,3|| align=right|2,914|| align=right|0,042|| align=right|2,22|| align=right|4,975||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22706)||1998 RT56|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|3,10|| align=right|4,201||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22707)||1998 RN62|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,141|| align=right|1,53|| align=right|5,322||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22708)||1998 RK66|| align=right|13,8|| align=right|2,871|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,865||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22709)||1998 RR73|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,147|| align=right|13,25|| align=right|4,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22710)||1998 RF75|| align=right|13,5|| align=right|3,230|| align=right|0,037|| align=right|9,96|| align=right|5,803||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22711)||1998 RZ75|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,065|| align=right|9,83|| align=right|5,164||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22712)||1998 RF78|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,010|| align=right|4,58|| align=right|5,568||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22713)||1998 RK79|| align=right|13,9|| align=right|3,214|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|5,762||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22714)||1998 SR2|| align=right|12,6|| align=right|3,207|| align=right|0,204|| align=right|26,97|| align=right|5,741||MBA||18. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(22715)||1998 SQ6|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,98|| align=right|4,971||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22716)||1998 SV9|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,147|| align=right|1,70|| align=right|5,528||MBA||16. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22717)||1998 SF13|| align=right|13,2|| align=right|3,202|| align=right|0,091|| align=right|5,35|| align=right|5,728||MBA||21. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22718)||1998 SY15|| align=right|13,6|| align=right|3,161|| align=right|0,086|| align=right|00,82|| align=right|5,619||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22719)||1998 SH25|| align=right|12,9|| align=right|2,744|| align=right|0,020|| align=right|6,34|| align=right|4,544||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22720)||1998 SF49|| align=right|12,7|| align=right|3,338|| align=right|0,071|| align=right|2,39|| align=right|6,098||MBA||24. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22721)||1998 ST50|| align=right|13,7|| align=right|3,137|| align=right|0,171|| align=right|3,79|| align=right|5,556||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22722)||1998 SE54|| align=right|12,6|| align=right|2,705|| align=right|0,256|| align=right|14,07|| align=right|4,447||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22723)||1998 SS58|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,078|| align=right|8,41|| align=right|4,211||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22724)||1998 SE59|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,100|| align=right|2,84|| align=right|5,806||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22725)||1998 SN62|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,150|| align=right|5,26|| align=right|3,648||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22726)||1998 SZ72|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|5,502||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22727)||1998 SV82|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,124|| align=right|10,30|| align=right|5,188||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22728)||1998 SH106|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,197|| align=right|11,51|| align=right|5,702||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22729)||1998 SV110|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,083|| align=right|6,91|| align=right|3,490||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22730)||1998 SY118|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|1,34|| align=right|4,156||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22731)||1998 SD122|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,042|| align=right|8,87|| align=right|5,328||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22732)||1998 SZ122|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,200|| align=right|1,32|| align=right|5,643||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22733)||1998 SN132|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,191|| align=right|4,86|| align=right|5,339||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22734)||1998 SQ133|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,178|| align=right|2,43|| align=right|3,722||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22735)||1998 SZ134|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,103|| align=right|12,42|| align=right|5,460||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22736)||1998 SM137|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,079|| align=right|5,63|| align=right|3,560||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22737)||1998 SY139|| align=right|12,4|| align=right|3,098|| align=right|0,023|| align=right|10,17|| align=right|5,452||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22738)||1998 SL142|| align=right|13,1|| align=right|3,044|| align=right|0,047|| align=right|11,39|| align=right|5,310||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22739)||1998 SA144|| align=right|13,6|| align=right|2,922|| align=right|0,063|| align=right|2,25|| align=right|4,995||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22740)||1998 SX146|| align=right|13,2|| align=right|3,249|| align=right|0,211|| align=right|3,11|| align=right|5,857||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22741)||1998 SQ154|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,103|| align=right|3,04|| align=right|4,396||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22742)||1998 TX5|| align=right|13,5|| align=right|2,788|| align=right|0,126|| align=right|1,90|| align=right|4,655||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22743)||1998 TD18|| align=right|12,8|| align=right|3,153|| align=right|0,248|| align=right|13,30|| align=right|5,597||MBA||13. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22744)||1998 TB34|| align=right|13,3|| align=right|3,219|| align=right|0,094|| align=right|4,69|| align=right|5,775||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22745)||1998 TN34|| align=right|13,7|| align=right|2,713|| align=right|0,112|| align=right|13,04|| align=right|4,469||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22746)||1998 UC7|| align=right|14,0|| align=right|2,938|| align=right|0,022|| align=right|11,35|| align=right|5,035||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22747)||1998 UD7|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,285|| align=right|3,07|| align=right|4,179||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22748)||1998 UW8|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|5,773||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22749)||1998 UF19|| align=right|15,2|| align=right|2,470|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,882||MBA||27. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22750)||1998 US20|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,050|| align=right|1,75|| align=right|3,872||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov